Le tournoi de simple dames de badminton aux Jeux olympiques d'été de 2020 de Tokyo se déroule au Musashino Forest Sports Plaza du  au .

Format de la compétition 
La compétition se déroule en 2 parties : une phase de poule et, à l'issue de celle-ci, une série de matches à élimination directe jusqu'à la finale.

Résumé
La phase de groupes n'apporte aucune surprise car les 14 têtes de série parviennent toutes à se qualifier pour le tableau final à élimination directe. Toutes remportent leurs matches en deux sets, à l'exception de la thaïlandaise Ratchanok Intanon qui a besoin de 3 sets pour se défaire de la malaisienne Soniia Cheah Su Ya.

Lors de la deuxième partie de la compétition, la hiérarchie est respectée sauf pour les deux joueuses japonaises, Nozomi Okuhara et Akane Yamaguchi , têtes de série 3 et 4, qui sont éliminées en quart de finale.

La finale oppose les deux premières joueuses au classement mondial : la chinoise Chen Yufei l'emporte difficilement contre la taïwanaise Tai Tzu-ying sur le score de 21-18, 19-21, 21-18.

Têtes de séries

Phase de poules

Phase à élimination directe

Notes et références 

Simple dames